Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ti“ beginnt.

Ti 



 Ti, Lung (* 1946), chinesischer Schauspieler
 Ti-kang, Joseph (1928–2022), taiwanischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Taipeh
 Ti-Mo (* 1985), deutscher Hands-up-DJ